

Lokalizacje

Niemcy 
 Riegsee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Garmisch-Partenkirchen
 Riegsee – jezioro w kraju związkowym Bawaria